Aleksander Laskowski (zm. 1883) − powstaniec listopadowy, oficer, właściciel Sieńska
 Aleksander Laskowski (ur. 1870) − oficer kawalerii Wojska Polskiego
 Aleksander Laskowski (ur. 1885) − oficer intendentury Wojska Polskiego
 Aleksander Laskowski (ur. 1897) − oficer artylerii Wojska Polskiego
 Aleksander Laskowski − mierniczy przysięgły
 Aleksander Laskowski − dziennikarz muzyczny